Wuffingowie – dynastia władająca królestwem Anglii Wschodniej, którego ziemie leżą w obrębie dzisiejszych hrabstw Norfolk i Suffolk. Nazwa wywodzi się od drugiego króla, Wuffy. Niewiele wiadomo o władcach poprzedzających Raedwalda – inwazja wikingów w IX wieku przyniosła zniszczenie klasztorów, przechowujących kroniki dotyczące panowania Wuffingów.

Drzewo genealogiczne 

 

Królestwo Anglii Wschodniej zostało zasiedlone przez ludy pochodzące z północnej Europy podczas V i VI wieku. Historycznymi źródłami nawiązującymi do genealogii wschodnioangielskich monarchów są "Kronika anglosaska" oraz "Historia eklezjastyczna" Bedy Czcigodnego, oba spisane wiele lat po założeniu państwa, jak również listy stworzone przez historyków średniowiecznych, jak XII-to wieczny "Textus Roffensis"; twórca tego ostatniego mógł mieć dostęp do nieistniejących dziś źródeł. 

Sam Newton twierdził, iż poemat "Beowulf" mógł zostać skomponowany podczas rządów Aelfwalda. Przed końcem jego panowania, państwo zawierało kilka centrów eklezjastycznych, z których każde przejawiało silne powiązania z dynastią Wuffingów. 

Po roku 749 Anglia Wschodnia weszła we władanie Mercjan lub innych królów, których genealogia jest nieznana.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 Strona Dra Sama Newtona

Dynastie
Królestwo Anglii Wschodniej